In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Remscheid aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DWU: Demokratische Wähler-Union
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FSU: Frei-Soziale Union
 1952: RSF/FSU
 1956: FSU
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 RSF: Radikal-Soziale Freiheitspartei → FSU
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 WFB: Wählergemeinschaft Freidenkender Bürger (Freidenker)
 WGL: Wählergemeinschaft Lüttringhausen
 WiR: Wählergemeinschaft in Remscheid

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1946: zusätzlich: DZP: 3,3 %
2 1961: zusätzlich: DWU: 5,0 %
3 1964: zusätzlich: UWG: 4,6 %
4 1994: zusätzlich: ÖDP: 2,53 %, WFB: 2,45 %
5 2014: zusätzlich: Pro NRW: 4,4 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen in den Stadtbezirken 1, 2 und 4 bis 1994 

Bei der Bezirksreform 1999 fusionierten die bisherigen Stadtbezirke 1, 2 und 4 zum neuen Stadtbezirk Alt-Remscheid.

Stadtbezirk 1 Innenstadt 

Der Stadtbezirk 1 wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Alt-Remscheid eingegliedert.

Fußnote

1 1994: zusätzlich: WFB: 2,4 %

Stadtbezirk 2 Nord/Hasten 

Der Stadtbezirk 2 wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Alt-Remscheid eingegliedert.

Fußnote

1 1994: zusätzlich: WFB: 2,2 %

Stadtbezirk 4 West 

Der Stadtbezirk 4 wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Alt-Remscheid eingegliedert.

Fußnote

1 1994: zusätzlich: WFB: 2,5 %

Wahlen zu den anderen Bezirksvertretungen 

Die römischen Zahlen gelten nur bei der Wahl 2009.

Stadtbezirk I Alt-Remscheid 

Der Stadtbezirk Alt-Remscheid wurde 1999 aus den ehemaligen Stadtbezirken 1, 2 und 4 gebildet. Die Zahlen von 1979 bis 1994 geben das zusammengefasste Ergebnis in diesen drei früheren Stadtbezirken wieder.

Fußnote

1 1994: zusätzlich: WFB: 2,4 %

Stadtbezirk II (3) Süd 

Fußnote

1 1994: zusätzlich: WFB: 2,1 %, ÖDP: 2,0 %

Stadtbezirk III (5) Lennep 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: WFB: 3,6 %, ÖDP: 3,3 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,8 %

Stadtbezirk IV (6) Lüttringhausen 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: ÖDP: 3,7 %
2 1999: zusätzlich: WGL: 17,0 %

Gesamtergebnisse aller Wahlen zu den Bezirksvertretungen 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Remscheid
Politik (Remscheid)